Bangladesh
Rajshahi — cidade do Bangladesh
Rajshahi (divisão) — subdivisão administrativa

Desambiguações de topônimos